«Двое бродяг» (, ) — фильм португальского режиссёра и сценариста . Картина впервые демонстрировалась на пятьдесят восьмом Международном каннском кинофестивале в мае 2005 года и получила на нём Особую награду в рамках программы Двухнедельник режиссёров.

Сюжет 
Два парня-любовника Руи и Педро только что отпраздновали первую годовщину совместной жизни.  По трагическому стечению обстоятельств Педро погибает в автомобильной аварии. Одета, соседка Педро, рассталась со своим бойфрендом после того как узнала, что он не хочет иметь детей. На похоронах она крадет кольцо с пальца Педро, которое тот получил от Руи. Несмотря на то, что Педро мёртв, девушка влюбляется в него. Руи тоже очень скучает по Педро, который является ему в виде призрака. Он пытается покончить жизнь самоубийством.

В ролях

Отзывы критиков 
На сайте Rotten Tomatoes у фильма 43-процентный «гнилой» рейтинг (подсчитан на основе отзывов 14 рецензентов) со средним баллом 5.0 из 10 возможных.

Ссылки 
 
 
 Страница фильма на сайте Metacritic

Примечания 

Фильмы-драмы Португалии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Португалии 2005 года